Występy w europejskich pucharach szwajcarskiego klubu piłkarskiego Servette FC.

Wykaz spotkań pucharowych

1955–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Servette FC
Szwajcarskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach